

Onomastica
Samuel – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Samuele

Persone

A. G. Samuel – astronomo argentino
Adolphe Samuel – compositore, critico musicale e direttore d'orchestra belga
Adriana Samuel – ex pallavolista e giocatrice di beach volley brasiliana
Asante Samuel – giocatore di football americano statunitense
Bright Osayi-Samuel – calciatore nigeriano con cittadinanza inglese
Collin Samuel – calciatore trinidadiano
Cynthia Samuel – attrice, modella e social media influencer libanese
Daphnée Duplaix Samuel – attrice e modella statunitense
Dominic Samuel (1º aprile 1994) – calciatore inglese
Dominic Samuel (29 settembre 1994) – calciatore canadese
Jlloyd Samuel – calciatore trinidadiano naturalizzato britannico
Joanne Samuel – attrice australiana
Monday Samuel – calciatore nigeriano
Myron Samuel – calciatore sanvincentino
Randy Samuel – calciatore canadese
Samuel di Spira – tosafista, poeta liturgico e filosofo del XII secolo
Samuel di Évreux – rabbino e tosafista francese del XIII secolo
Shandel Samuel – calciatore sanvincentino
Walter Samuel – calciatore argentino
Xavier Samuel – attore australiano
Samuel – cantautore italiano e frontman dei Subsonica

Pagine correlate
Samuele (disambigua)
Samuil